Deux anciens maires de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, région Auvergne-Rhône-Alpes, France) portent le nom d'Antoine Blatin :
 Antoine Blatin (1769-1846), maire  de 1822 à 1830 ;
 Antoine Blatin (1841-1911), maire de 1885 à 1889, son petit-neveu.